

Geografia

Austria 
 Hofstätten – frazione di Bad Gleichenberg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Hofstätten – frazione di Kumberg, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Hofstätten an der Raab – comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Hofstätten bei Deutsch Goritz – frazione di Deutsch Goritz, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Hofstätten – frazione di Wilgartswiesen, comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)

Pagine correlate 
Hofstetten – pagina di disambiguazione